Гран-при Аргентины 1972 года — первый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1972 года. Автогонки прошли 23 января 1972 года на трассе Буэнос-Айрес.

Квалификацию перед гонкой неожиданно выиграл дебютант чемпионата Карлос Ройтеман, опередивший Джеки Стюарта на 0,12 секунды. Позади этой пары расположились два автомобиля «McLaren» Денни Халма и Питера Ревсона. На круге прогрева сломалась коробка передач на машине Криса Эймона, лишив его возможности участия в гонке. На старте действующий чемпион мира Стюарт обошёл Ройтемана, а на третье место прорвался стартовавший пятым Эмерсон Фиттипальди. Аргентинский дебютант не выдержал темпа лидеров и постепенно выкатился из призовой тройки, а после внеплановой замены шин и вовсе оказался на седьмом месте. Джеки Стюарт лидировал от старта до финиша и одержал победу. Два очка, набранные Тимом Шенкеном за пятое место на финише, стали его единственными очками в сезоне. Дэйв Уокер был дисквалифицирован за постороннюю помощь вне зоны ремонта.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Аргентины